Bogdanov je priimek več oseb:
 Mihail Vasiljevič Bogdanov, sovjetski general
 Ivan Aleksandrovič Bogdanov, sovjetski general
 Nikolaj Kuzmič Bogdanov, sovjetski general
 Pavel Mihailovič Bogdanov, sovjetski general
 Nikolaj Ivanovič Bogdanov, sovjetski general
 Pavel Vasiljevič Bogdanov, sovjetski general
 Aleksander Aleksandrovič Bogdanov (1873-1928) ruski zdravnik, filozof, pisatelj znanstvene fantastike in boljševiški revolucionar

Glej tudi 

 priimek Bogdanovič, Bogdanović, Bogdanovich
 ime Bogdan